Больє́-сюр-Лейо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 75 км на схід від Нанта, 19 км на південь від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 554 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1473,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Больє-сюр-Лейон на сайті французького Національного інституту географії
 Больє-сюр-Лейон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Больє-сюр-Лейон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара